słomka (przyrząd) – przyrząd ułatwiający picie

 Słomka (województwo małopolskie) – wieś w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Bochnia
  Słomka – część miasta Mszana Dolna, do 1952 samodzielna wieś
 Słomka (dopływ Mszanki) – potok, dopływ Mszanki
 Słomka (dopływ Dunajca) – dopływ Dunajca
 Słomka – potok, dopływ Ołoboku
 Słomka (nazwisko) – polskie nazwisko